Пило́н — многозначный термин и фамилия:

 Пилон (от πυλai — ворота, вход) — элемент архитектурной композиции, опорный столб квадратного сечения (в отличие от круглой колонны или плоской пилястры), парные пилоны обрамляют вход, например в древнеегипетских сооружениях. В античной и средневековой архитектуре пилоны служат опорой арок и сводов, оформляют пропилеи и порталы. Пилоны служат опорой перекрытий, мостов, в том числе несущих тросов висячих мостов.
 Пилон — общее название конструктивного элемента, установленного на крыле воздушного судна и служащего для прикрепления гондолы двигателя, крепления к крылу подвесного оборудования и внешних грузов (баков, вооружения и т. п.). Вместо этого термина обычно используются более конкретные «узел подвески», «бомбовый держатель», «катапультное устройство» и т. п.
 Пилон — вертикально расположенный шест, предназначенный для акробатического танца на шесте или же стриптиза. 

 Фамилия
 Пилон, Антуан-Оливье (род. 1997) — канадский киноактёр.
  
  (род. 1930) — канадский поэт. 
 Пилон, Жермен (1537—1590) — скульптор эпохи маньеризма, значительная фигура французского Ренессанса.
  — канадская актриса и певица. 
  (род. 1958) — канадский политик. 

 Другое 
 «Пилон» — роман американского писателя Уильяма Фолкнера, опубликованный в 1935 году.

См. также 
 Pylon — американская рок-группа, основанная в 1978 году.
 Pylons — программный каркас для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом, написанный на языке Python.